Störzelbach bezeichnet:

 Störzelbach (Alesheim), Ortsteil der Gemeinde Alesheim im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Störzelbach (Fluss), Nebenfluss der Altmühl im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern

Siehe auch:
 Stürzelbach